Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019 – zawody w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 24–27 stycznia 2019 w fińskim Lahti, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019.

Zawody w pięciu konkurencjach – indywidualnych: kobiet i mężczyzn oraz drużynowych: kobiet, mężczyzn i mieszanym – rozegrane zostały na kompleksie skoczni Salpausselkä. W mistrzostwach wystartowali zawodnicy w wieku 16–20 lat (roczniki 1999–2003).

Drużynowych złotych medali broniły będą reprezentacja Niemiec wśród mężczyzn, reprezentacja Słowenii wśród kobiet, oraz reprezentacja Norwegii w konkursie mieszanym. Obrońca tytułu indywidualnego wśród mężczyzn, Marius Lindvik nie mógł wystartować ze względu na ograniczenia wiekowe, a zwyciężczyni z 2018 wśród kobiet Nika Križnar nie znalazła się na liście powołanych na mistrzostwa.

Terminarz

Sędziowie

Wyniki

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (24.01.2019)

Konkurs drużynowy (26.01.2019)

Kobiety

Konkurs indywidualny (24.01.2019)

Konkurs drużynowy (26.01.2019)

Konkurs mieszany (27.01.2019)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2018/2019 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym
Skoki narciarskie w Finlandii
Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019